Az 1969-es Australian Open női versenyét az ausztrál Margaret Court nyerte az amerikai Billie Jean King előtt.

Kiemeltek 

  Billie Jean King (Döntős)
  Margaret Court '''(Bajnok)
  Ann Jones (Elődöntős)
  Kerry Melville (Elődöntős)
  Rosie Casals (Negyeddöntős)
  Karen Krantzcke (Negyeddöntős)
  Lesley Hunt (Negyeddöntős)
  Judy Tegart Dalton (Első kör)
  Lesley Turner Bowrey (Második kör)
  Françoise Durr ''(Második kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon

1969 a teniszben